Le mot Reverse désigne notamment :
 Inversion de poussée pour un réacteur, dans le domaine aéronautique
 Reverse proxy, un serveur proxy.
 Reverse bungee, un type d'attraction.
 Reverse, un mouvement offensif en basket-ball par lequel le corps pivote pour enrouler le défenseur.

Voir aussi 
 Reverse-engineering, ou rétroingéniérie.
 Reverse-transcriptase, ou transcriptase inverse, une enzyme.